The Golden Girls, een Amerikaanse komedieserie uit 1985
 Golden Girls (Nederland), de Nederlandse remake van bovenstaande serie uit 2012